Formuła 3000 Sezon 1993 – dziewiąty sezon Formuły 3000. Rozpoczął się 3 maja na torze Donington Park w Wielkiej Brytanii, a zakończył 10 października we Francji, na torze Circuit Paul Armagnac. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Francuz Olivier Panis. Wśród zespołów najlepsza okazała się francuska ekipa DAMS.

Lista startowa 
Źródło: speedsport-magazine.com

Kalendarz wyścigów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: speedsport-magazine.com
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy 

1993
1993 w sportach motorowych